«Двое и одна» — художественный фильм режиссёра Эдуарда  Гаврилова по рассказу Галины Щербаковой «Дядя Хлор и Корякин».

Сюжет 
Нелепая смерть женщины, погибшей под поездом, объединила трёх героев фильма: оставшуюся сиротой дочь Ольгу, Всеволода Фролова — фотографа из маленькой кооперативной газеты, с которым Валентина познакомилась за несколько недель до гибели, и Андрея Корякина — отца девочки Оли и бывшего мужа Валентины, который свою дочь ни разу не видел, а только платил алименты и вообще не интересовался её жизнью.

Шестилетняя, разумная и самостоятельная Оля соглашается считать «Хлора» (из-за картавости она так исказила фамилию Всеволода) отцом, поскольку он и Валентина уже решили пожениться и заказали в магазине новый диван. На время похорон матери Олю поселили у Всеволода, сказав, что мама в командировке. Однако соседка Фролова рассказывает, что случилось с матерью на самом деле, считая, что неправильно скрывать от ребёнка правду.
«Не успели жениться, а уже стали вдовцом…»

Вскоре приезжает родной отец Оли Андрей Корякин. Девочка думает, что незнакомый мужчина заберёт её к себе, и просит его уехать. Но внезапная поездка Фролова в другой город помогает Оле и Корякину сдружиться, и после возвращения Всеволода она уже не отпускает никого из своих двух отцов.

В ролях 
 Георгий Бурков — Всеволод Иванович Фролов (дядя Хлор), фотокорреспондент газеты «Вперёд»
 Маша Комаринская — Оля Корякина
 Елена Майорова — Валентина, мать Оли
 Юрий Астафьев — Андрей Корякин, папа Оли
 Надежда Федосова — баба Маша
 Вадим Захарченко — Лапкин, редактор газеты
 Юрий Белов — работник кладбища
 Анна Фроловцева — сослуживица Фролова
 Мария Виноградова — соседка Фролова
 Юрий Саранцев — родственник Валентины
 Вера Петрова — родственница
 Наталья Хорохорина — Рита, соседка Корякина по общежитию
 Виктор Филиппов — эпизод''

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Галина Щербакова
 Режиссёр: Эдуард Гаврилов
 Оператор: Инна Зарафьян
 Художник: Евгений Штапенко
 Композитор: Владимир Львовский
 Звукооператор: Александр Нейман
 Дирижёр: Эмин Хачатурян

Интересные факты 
 Фильм снимался в одном из районов Москвы и в городе Сходня (ныне это микрорайон г. Химки на Октябрьской железной дороге).
 В начале фильма были показаны мультфильмы «По следам бременских музыкантов» и «Дом для леопарда».

Ссылки 
 

Фильмы СССР 1988 года
Фильмы-мелодрамы СССР
Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы Эдуарда Гаврилова
Экранизации произведений Галины Щербаковой
Фильмы на русском языке